Nyitradivék (szk. Diviaky nad Nitricou), Szlovákia, Trencséni kerület, Privigyei járás
Turócdivék (szk. Diviaky), Stubnyafürdő része, Szlovákia, Zsolnai kerület, Stubnyafürdői járás